Las Palmas, se réfère généralement à Las Palmas de Grande Canarie, une ville des îles Canaries, en Espagne.

Las Palmas peut désigner :

Toponymes

Las Palmas Cove
 Las Palmas Glacier

Las Palmas, ville de la province de Chaco.
 Las Palmas, localité et commune de la province de Córdoba.
 Río Paraná de las Palmas, un des bras qui divise le fleuve Parana à la fin de leur formation.
 Las Palmas, gare Mitre dans le quartier de Zárate.



Las Palmas de Grande Canarie, commune située sur l'île de Grande Canarie, capitale de la province de Las Palmas de Gran Canaria et l'une des deux capitales des îles Canaries avec Santa Cruz de Tenerife.
Unión Deportiva Las Palmas, club de football basé à Las Palmas de Grande Canarie.
 , équipe réserve de l'Unión Deportiva Las Palmas.
 Universidad Las Palmas CF, ancienne équipe de football basée à Las Palmas de Grande Canarie.
 Hotel Cantur Las Palmas Voleibol, club de volley-ball féminin basé à Las Palmas de Grande Canarie.
 Club Hielo de Las Palmas, équipe de hockey sur glace basée à Las Palmas de Grande Canarie.
 , port maritime international basé à Las Palmas.
 , université située à Las Palmas.
 , carnaval qui a lieu à Las Palmas.
 , festival international de cinéma organisé annuellement à Las Palmas depuis 2000.
 Province de Las Palmas, une des deux provinces des îles Canaries, dont la capitale est Las Palmas de Grande Canarie.
 , village inhabité du massif d'Anaga à Santa Cruz de Tenerife.
 Circonscription électorale de Las Palmas

, parc naturel situé dans la province de Castellón.

Las Palmas, localité de l'état de Texas.

Complejo Las Palmas, culture pré-colombienne (pericúes connexes) qui s'est développée dans la péninsule sud de la Californie.

District de Las Palmas dans la province de Veraguas.
 , capitale du district de Las Palmas de la province de Veraguas.
 , ville du district de Macaracas de la province de Los Santos.

Las Palmas, une des premières plages de la station balnéaire chic de l'Asie, dans la province de Cañete.

Las Palmas, quartier de Santurce, municipalité de San Juan.
 Las Palmas, quartier de la municipalité de Utuado.

Las Palmas : localité de la paroisse civile d'Araguaney de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Trujillo.

Autre 
 Las Palmas (A-52), navire océanographique armé par la Marine espagnole.
 Club Voleibol Las Palmas, club espagnol de volley-ball féminin basé à Las Palmas de Gran Canaria.

Voir aussi 
 
 
 
 et notamment La Palma, une des îles Canaries en Espagne.
 Isla de Las Palomas
 Las Palomas